Bickendorf kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Bickendorf, Köln – stadsdel i Köln, 
 Bickendorf, Bitburg-Prüm – kommun i Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz,